Сан Себастијан Тутла има више значења:

 Општина Сан Себастијан Тутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Себастијан Тутла (Сан Себастијан Тутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику